Terra Fria Transmontana — território situado na parte oriental de Trás-os-Montes, Portugal
Terra Fria (1992) — filme português baseado no romance homónimo de Ferreira de Castro
Terra Fria (2005) — filme (2005) com Charlize Theron e Frances McDormand